Anders Olsson (Ohlsson, Olson, Ohlson) kan syfta på:

*Anders Olsson (målare) (1792–1875), svensk skollärare, målargesäll, landskap- och porträttmålare
Anders Olsson i Bågeholm (1810–1900), godsägare och politiker
Anders Petter Olsson (1824–1874), hemmansägare politiker 
Anders Ohlson i Rolfstorp (1827–1890), lantbrukare och politiker
Blecko Anders Olsson (1831 eller 1832–1922), fiolspelman från Dalarna
Anders Olsson i Ornakärr (1836–1908), lantbrukare och politiker
Anders Olsson i Tyllered (1849–1928), lantbrukare och politiker
Anders Olsson i Mårdäng (1851–1937), lantbrukare och politiker
Hjort Anders Olsson (1865–1952), fiolspelman från Dalarna
Anders Olsson (konstnär) (1880–1955), skulptör
Anders Olsson i Mora (1885–1974), tidningsman och politiker 
Anders Olsson (1913–1999), konstnär och illustratör (tomtemålare)
Anders Olsson (författare) (född 1949), författare, professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet och ledamot av Svenska Akademien
Anders R Olsson (1953–2012), journalist och författare
Anders Ohlsson (född 1956), professor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet
Anders Olsson (simmare) (född 1965), simmare, guldmedaljör i paralympiska sommarspelen 2008
Anders Olsson (programledare) (född 1975), programledare
Anders Olsson (bangolfare) (född 1979), bangolfare